Thunder Run (Canada's Wonderland), een aangedreven achtbaan in Canada's Wonderland
Thunder Run (Kentucky Kingdom), een houten achtbaan in Six Flags Kentucky Kingdom
Thunder Run (film), een Amerikaanse film uit 1986